Goudriaan, een dorpje in de Alblasserwaard
 Goudriaan (schip, 1720), een VOC-schip
Personen
 Barend Goudriaan (1728-1805), Nederlands waterbouwkundige 
 Adrianus François Goudriaan (1768-1829), Nederlands Inspecteur-Generaal van Waterstaat
 Bernardus Hermanus Goudriaan (1796-1842), Nederlands hoofdingenieur van Rijkswaterstaat
 Goudriaanstraat, een naar hem vernoemde straat in Amsterdam
 Jan Goudriaan (1893-1974), Nederlands ingenieur, hoogleraar bedrijfseconomie en president-directeur der Nederlandse Spoorwegen
 Arnold Willem Nicolaas van Tets van Goudriaan (1771–1837)
 Jacob George Hieronymus van Tets van Goudriaan (1812-1885)
 George van Tets van Goudriaan (1882-1948)
 Dirk Arnold Willem van Tets van Goudriaan (1844–1930)

En verder
 Goudriaankanaal, een kanaal in de gemeente Waterland dat nooit is afgemaakt
 Goudriaan (rivier), een rivier waaraan het dorp Goudriaan gelegen is